Hugues Ryffel, né le  à Vevey, est un directeur de la photographie, cadreur et peintre suisse.

Biographie 
Hugues Ryffel effectue ses études primaires et secondaires à Vevey avant d'être admis à l'École cantonale des beaux-arts à Lausanne en 1961, où il obtient un brevet de maître de dessin cinq ans plus tard. Après un bref séjour à Paris, il s'installe à Lausanne en 1967 où il enseigne le dessin au collège secondaire de l'Élysée jusqu'en 1971. Durant cette période, Ryffel achète sa première caméra 16 mm et commence à s'intéresser à l'image de cinéma. Il décide de suivre une formation et effectue des stages en tant qu'assistant cadreur durant 10 ans. Dès 1980, il participe en tant que chef opérateur et directeur de la photographie à la réalisation de films, courts, moyens et longs métrages, documentaires et fictions, ainsi que quelques films industriels et publicitaires. Parallèlement à sa carrière dans le cinéma, Ryffel cultive et pratique sa passion pour le dessin et la peinture.

Hugues Ryffel est membre de la Commission fédérale du cinéma et a été primé en 1997 par le Prix César pour son travail sur le film Microcosmos. Il a également été invité en tant qu'intervenant à I'Écal de Lausanne lors d'un atelier-cinéma et commissionné en tant que scénographe d'une exposition sur la peinture romantique en Suisse au Musée Gruérien de Bulle. En 2000, il collabore avec le cinéaste Yves Yersin à la réalisation d'une installation vidéo pour l'exposition La Grande Illusion au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. De 2003 à 2009, il enseigne à nouveau les arts visuels au collège secondaire. Depuis 2009, il se consacre entièrement à la peinture.

Filmographie

Directeur de la photographie 

 2003 - Requiem de Alain Tanner
 2003 - Au sud des nuages de Jean-François Amiguet
 2002 - Jour de marché de Jacqueline Veuve
 1999 - Berlin-Cinéma de Samira Gloor-Fadel
 1999 - Chronique vigneronne de Jacqueline Veuve
 1998 - Tamaro. Pietre e angeli. Mario Botta Enzo Cucchi de Villi Hermann
 1996 - Microcosmos de Claude Nuridsany et Marie Pérennou
 1994 - L'homme des casernes de Jacqueline Veuve
 1992 - En voyage avec Jean Mohr de Villi Hermann
 1990 - Chronique paysanne en Gruyère de Jacqueline Veuve
 1989 - La femme de Rose Hill de Alain Tanner
 1988 - Les frères Bapst, charretiers de Jacqueline Veuve
 1986 - Innocenza de Villi Hermann

Références

Liens externes 

 Hugues Ryffel, sur la base de données des personnalités vaudoises de la plateforme Patrinum de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.
 
 Notice sur Unifrance
 Notice sur Mubi
 Notice de la Suiss Cinematographers Society
 Notice sur Swiss Films
 Notice sur Internet Movie Database

Directeur de la photographie suisse
Peintre suisse du XXe siècle
Peintre suisse du XXIe siècle
Naissance à Vevey
Naissance en avril 1944